Weigelin ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Weigelin (1916–2010), deutscher Ophthalmologe und Hochschullehrer
 Max Weigelin (1888–1962) deutscher Geologe und Bergingenieur
 Susanne Weigelin-Schwiedrzik (* 1955), deutsche Sinologin